

Населені пункти та їхні частини
 Старий Камень — село в гміні Ґомбін Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Старий Камень — село в гміні Шепетово Високомазовецького повіту Підляського воєводства
 Старий Камень — осада в гміні Прабути Квідзинського повіту Поморського воєводства

Примітки